Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale 6–2, 6–1 Jiří Novák.

Teste di serie

  Jiří Novák (finale)
  Martin Verkerk (secondo turno)
  Mark Philippoussis (campione)
 n/a

 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Magnus Norman (quarti di finale)
 John van Lottum (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 2003
ATP Tour 2003